Die japanische Fußballnationalmannschaft der Frauen (jap. , Sakkā Nihon Joshi Daihyō, dt. „Japanische Fußballfrauenauswahl“) ist die vom verantwortlichen Nationaltrainer getroffene repräsentative Auswahl von japanischen Fußballspielerinnen für internationale Spiele.

Der Spitzname Nadeshiko Japan () wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung von der JFA aus ungefähr 2.700 Bewerbungen ausgewählt und am 7. Juli 2004 offiziell verkündet. Nadeshiko bedeutet Nelke, spielt hier jedoch auf den Begriff Yamato Nadeshiko für die ideale japanische Frau an.

In Asien stand Japan lange im Schatten der chinesischen Mannschaft, die 1999 als erste asiatische Mannschaft das WM-Finale erreicht und zwischen 1986 und 2006 achtmal die Asienmeisterschaft gewonnen hatte. Dagegen reichte es für Japan in dieser Zeit nur zu vier Vizemeisterschaften in Asien und bei Weltmeisterschaften waren die Japanerinnen nur einmal (1995) bis ins Viertelfinale gekommen, aber viermal in der Vorrunde gescheitert, während China immer mindestens das Viertelfinale erreicht hatte.

Mit der Übernahme des Nationaltrainerpostens durch Norio Sasaki begann ab 2007 eine kontinuierliche Steigerung, die im Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 2011 gegen die USA ihren Höhepunkt erreichte. Im Dezember 2011 wurde mit Platz 3 dann die beste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste erreicht. 2012 zog Japan erstmals ins Finale der Olympischen Spiele, in dem die Mannschaft wieder auf die USA traf, aber mit 1:2 verlor. Im Mai 2014 gewann Japan erstmals die Asienmeisterschaft der Frauen durch ein 1:0 im Finale gegen den neuen Rivalen in Asien und Titelverteidiger Australien. Bei der WM 2015 wurde erneut das Finale gegen die USA erreicht hatten, dies aber verloren. 2016 konnten sich die Japanerinnen dann nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren und die Amtszeit von Sasaki endete. Unter seiner Nachfolgerin Asako Takakura gewannen die Japanerinnen zwar die Asienmeisterschaft 2018 wieder gegen Australien, die Australierinnen haben die Japanerinnen aber mittlerweile in der FIFA-Weltrangliste überholt, wogegen China in Asien in den letzten Jahren nicht mehr an die früheren Erfolge anknüpfen konnte und mit den koreanischen Mannschaften um Platz 3 in Asien kämpft.

Turnierbilanz

Frauenfußball-Weltmeisterschaft 

Japan nahm als einziges asiatisches Land an allen Weltmeisterschaften teil. Bis einschließlich 2007 wurde nie das Viertelfinale überstanden, viermal kam bereits in der Vorrunde das Aus. 2011 überstand Japan erstmals das Viertelfinale durch den ersten Sieg gegen Deutschland. Im Halbfinale wurde Schweden mit 3:1 besiegt. Im Finale traf man auf die USA, gegen die es in 25 vorherigen Spielen nur zu drei Unentschieden gereicht hatte – bei 22 Niederlagen. Auch das Finale endete remis. Da Japan aber das anschließende Elfmeterschießen mit 3:1 gewann, wurde die japanische Mannschaft als erste asiatische Mannschaft Fußballweltmeister im Seniorenbereich. In der FIFA-Weltrangliste konnte Japan zwar durch den Titelgewinn keinen Platz gut machen, den Abstand zu den führenden Mannschaften aber verkürzen. Ende 2011 gelang dann aber eine Verbesserung auf Platz 3, nachdem auch in der Olympia-Qualifikation weitere Spiele gewonnen wurden.

Olympische Sommerspiele 

Für die Auslosung der Gruppen der Olympischen Spiele 2012 wurde Japan als Weltmeister als einer der Gruppenköpfe neben Gastgeber Großbritannien und Titelverteidiger USA gesetzt und traf in der Gruppenphase auf Kanada (2:1) und Schweden (0:0) sowie erstmals auf Südafrika (0:0). Als Gruppenzweiter traf Japan im Viertelfinale auf Brasilien und erreichte nach einem 2:0-Sieg zum zweiten Mal das Halbfinale, in dem Frankreich mit 2:1 besiegt wurde. Damit stand Japan zum ersten Mal im Finale eines Olympischen Fußballturniers. Dort traf die Mannschaft wie im WM-Finale auf die USA, verlor aber mit 1:2. Der Gewinn der Silbermedaille ist dennoch das beste Abschneiden bei den Olympischen Spielen.

Asienmeisterschaft 
 1975: nicht teilgenommen (1. offizielles Spiel erst 1981)
 1977: Vorrunde
 1979: nicht teilgenommen (1. offizielles Spiel erst 1981)
 1981: Vorrunde
 1983: nicht teilgenommen
 1986: Zweiter
 1989: Dritter
 1991: Zweiter
 1993: Dritter
 1995: Zweiter
 1997: Dritter
 1999: Vierter
 2001: Zweiter
 2003: Vierter
 2006: Vierter
 2008: Zweiter
 2010: Dritter
 2014: Sieger
 2018: Sieger
 2022: Halbfinale

Ostasienmeisterschaft

Asienspiele

Algarve-Cup 
Japan nahm bisher siebenmal am Algarve-Cup teil. 2011 wurde bei der ersten Teilnahme Platz 3 erreicht, 2012 gelang der Einzug ins Finale, in dem mit 3:4 gegen Deutschland verloren wurde. 2013 konnte mit einer verjüngten Mannschaft gegen China der fünfte Platz erreicht werden. 2014 wurde mit einer Mannschaft in der alle Stammspielerinnen vertreten waren, wieder das Finale erreicht, in dem die Mannschaft wie 2012 auf Deutschland traf und mit 0:3 verlor. 2015 wurde Japan Neunter. 2016 konnte Japan aufgrund der gleichzeitig stattgefundenen Qualifikation für die Olympischen Spiele nicht teilnehmen, 2017 und 2018 wurde jeweils der sechste Platz belegt.

Trainer 
 Seiki Ichihara 1981
 Takao Orii 1984
 Ryōhei Suzuki 1986–1989 – Dritter der Asienmeisterschaft 1989
 Tamotsu Suzuki 1989–1996, 1999 – Zweiter der Asienmeisterschaft 1991 und 1995, Dritter 1993
 Satoshi Miyauchi 1997–1999 – Dritter der Asienmeisterschaft 1997
 Shinobu Ikeda 2000–2001 – Zweiter der Asienmeisterschaft 2001
 Eiji Ueda 2002–2004
 Hiroshi Ōhashi 2004–2007
 Norio Sasaki 2007–2016 – Weltmeister 2011, Vizeweltmeister 2015, Asienmeister 2014, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2012, Goldmedaille bei den Asienspielen 2010, Silbermedaille 2014
 Asako Takakura 2016–2021 – Asienmeister 2018, Goldmedaille bei den Asienspielen 2018
 Futoshi Ikeda ab 2021

Bekannte Spielerinnen

Rekordspielerinnen 

Stand: 22. Februar 2023

Rekordtorschützinnen 

Quelle: Media Guide zur WM 2015, Seite 33 (Datenstand vor der WM), Daten aktualisiert bei noch aktiven Spielerinnen.

Weitere nicht mehr aktive Spielerinnen 
 Akemi Noda
 Midori Honda
 Takako Tezuka

Aktueller Kader 

 SF = Kader für die Freundschaftsspiele gegen Serbien und Finnland im Juni 2022.
 OA = Kader für die Ostasienmeisterschaft.
 NN = Kader für die Freundschaftsspiele gegen Nigeria und Neuseeland im Oktober 2022.
 Nov = Kader für die Freundschaftsspiele im November 2022 gegen Europameister England und Spanien.
 SC = Kader für den SheBelieves Cup 2023.

FIFA-Weltrangliste 
 Juli 2003 bis März 2004: 14
 Juni 2004 bis Dezember 2004: 13
 März 2005: 12
 Juni 2005 bis März 2006: 11
 Mai 2006 bis September 2006: 13
 Dezember 2006: 10
 März 2007: 9
 Juni 2007: 10
 Oktober 2007 bis Dezember 2007: 11
 März 2008 bis Juni 2008: 10
 Dezember 2008: 9
 März 2009: 7
 Dezember 2009: 6
 März 2010 bis November 2010: 5
 März 2011 bis September 2011: 4
 Dezember 2011 bis Dezember 2014: 3 (beste Platzierung)
 Dezember 2014 bis März 2016: 4
 März 2016 bis März 2017: 7
 März bis Juni 2017: 6
 September 2017: 8
 Dezember 2017: 9
 März 2018: 11
 Juni 2018: 6
 September 2018: 7
 Dezember 2018: 8
 März 2019: 7
 Juli 2019: 11
 September bis Dezember 2019: 10
 März bis August 2020: 11
 Dezember 2020: 10
 April 2021: 11
 Juni 2021: 10
 August 2021: 13

Länderspiele

Gegen deutschsprachige Länder 
Alle Ergebnisse aus japanischer Sicht.
Alle Spiele gegen Deutschland fanden entweder in Deutschland (5) oder auf neutralem Platz (9) statt.

Deutschland

Österreich

Schweiz

Siehe auch 
 Japanische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite des Japanischen Verbandes (japanisch)
 Offizielle Seite des Japanischen Verbandes (englisch)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Fußballnationalmannschaft (Frauen)
 
Fussball Frauen
Frauensport in Japan
Fussballnationalmannschaft der Frauen